La Flamengrie (Aisne)
 La Flamengrie (Noorderdepartement)